Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2000 года — 38-й чемпионат России, который прошёл 25 — 26 декабря 1999 года в Архангельске на стадионе «Динамо». В первенстве приняли участие 42 конькобежца (26 мужчин и 16 женщин).

Двукратным чемпионом России среди мужчин стал Вадим Саютин из Челябинска, призёрами — Дмитрий Шепель (Санкт-Петербург) и Александр Кибалко (Ногинск). У женщин первенствовала Светлана Бажанова (Челябинск), которая завоевала свою третью золотую медаль чемпионки России в классическом многоборье. Серебро досталось Наталье Полозковой-Козловой (Челябинск), бронза — Варваре Барышевой из Москвы.

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Результаты чемпионата России-2000 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 2000 году
Конькобежный спорт
Декабрь 1999 года
Чемпионаты России в 1999 году
1999 год в конькобежном спорте
2000 год в конькобежном спорте
2000 год в Архангельской области